Dewar es el apellido de los siguientes personajes:

James Dewar (1842-1923), físico y químico británico.
Donald Dewar (1937-2000), político británico, primer ministro principal del parlamento escocés.
Ben Dewar, jugador profesional de baloncesto estadounidense nacionalizado francés.
Sally Gutiérrez Dewar, artista visual, guionista y directora de cine española

El nombre también se puede referir a:

Dewar, un recipiente aislante térmico.
Dewar, una localidad del estado estadounidense de Oklahoma.